Citangkil (onderdistrict), onderdistrict in de provincie Banten, Indonesië.
 Citangkil (plaats), plaats in dit onderdistrict